Фредрикстад:

 Фредрикстад — город-порт и муниципалитет в Норвегии, в провинции Эстфолл.
 Фредрикстад — норвежский футбольный клуб из города Фредрикстад.